Denumirea de Rujița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Rujița, un sat în comuna Bolearovo, regiunea Iambol;
 Rujița, un sat în comuna Nikola Kozlevo, regiunea Șumen.